Östasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2015 var det femte östasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes i Kina mellan 1 och 8 augusti 2015.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

2015
2015 i Kina
Fotbollsåret 2015
Internationella sportevenemang i Kina